Grane kan avse

Grane, en häst i nordisk mytologi.

En plantering eller ett bestånd av gran. Även en beteckning för trä erhållet från gran.

Ett efternamn, som burits av bland andra:
 Arvid Grane
 Kjell Grane
 Knut Grane
 Leif Grane

Se även 

 Grane kommun

Referenser

Efternamn